Il doppio maschile dello  Swedish Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo sconfiggendo in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 6-3, 7-65.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)

  Paul Hanley /  Julian Knowle (semifinale)
  Johan Brunström /  Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale
 

Swedish Open 2012